El término Bartolo puede referirse a:
 Diminutivo del nombre de pila en español,Bartolomé.
 Bartolo, una localidad de Puerto Rico.
 Bartolo, uno de los muchos personajes creados por la pareja cómica Cruz y Raya.
 Bartolo del Monte Carmelo, santo católico.
 Cruz de Bartolo, Monumento erigido en el monte Bartolo (Benicasim).

Autores de nombres botánicos 
 Giuseppina Bartolo 1948-